Нургазиев, Айрат Айттанович (род. 1958) — казахстанский шашечный деятель, тренер, спортсмен.
 Нургазиев, Муктар — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Нургазиев, Болат Нургазиевич (род. 1943) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, замглавы Алматинской городской администрации (Алматы).